Wöhlsdorf ist der Name mehrerer Orte in Thüringen:
Wöhlsdorf (Auma-Weidatal), Ortsteil der Stadt Auma-Weidatal im Landkreis Greiz
Wöhlsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Wöhlsdorf (Seisla), Ortsteil der Gemeinde Seisla im Saale-Orla-Kreis